

Persone 
 Daniele Baldelli, disc jockey italiano
 Ferdinando Baldelli, vescovo cattolico italiano
 Fortunato Baldelli, cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Ignazio Baldelli, linguista e filologo italiano
 Mario Baldelli, giornalista e sindacalista italiano
 Massimo Baldelli, ceramista italiano
 Orietta Baldelli, politica italiana
 Pio Baldelli, scrittore e giornalista italiano
 Simone Baldelli, politico italiano
 Valentina Baldelli, cestista italiana

Edificio 
 Palazzo Bartolini Baldelli, palazzo di Firenze